Магдали́на, Магдале́на (, ) — жіноче ім'я, яке походить від назви міста Магдала в Галілеї, на березі Галілейського моря — батьківщині Марії Магдалини. Арамейське слово megdala означає «башта». Слово «Магдалина» спершу було прикладкою до імені Марія (Марія Магдалина), а згодом стало вживатися як самостійне ім'я.

Іншомовні аналоги 

А —  
Д —  
Е —          
І —  
Н —            
С —  
Ф —            
Ш —  
Я —

Відомі люди з ім'ям Магдалина 
 Марія Магдалина — послідовниця Ісуса Христа, християнська свята.
 Єлизавета-Магдалина Померанська (1580—1649) — померанська принцеса, представниця німецької шляхетської династії Грифичів.
 Магдалина Ласло-Куцюк (1928—2010) — одна з лідерок української громади Румунії, літературознавець-україніст, перекладачка, шевченкознавець.
 Марія Магдалина де Пацці (1566—1607 року) — свята римо-католицької церкви, черниця ордену кармеліток, містик.
 Марія Магдалина Мазепа (1624—1707) — мати гетьмана України Івана Мазепи, бабця відомих діячів Гетьманщини.

Відомі люди з ім'ям Магдалена 
 Маґдалена Абаканович (1930—2017) — польська скульпторка.
 Магдалена Кожена (1973) — чеська співачка (меццо-сопрано).
 Магдалена Малеєва (1975) — болгарська тенісистка.
 Магдалена Тул (1980) — польська поп-співачка.
 Маґдалена Туллі (1955) — польська письменниця і перекладачка.
 Маґдалена Форсберґ (1967) — шведська біатлоністка та лижниця, багаторазова володарка Кубка світу з біатлону.
 Магдалена Целецька (1972) — польська акторка телебачення та кіно.
Маґдалена Нойнер (1987) — німецька біатлоністка.

Примітки 

Жіночі імена